Michael Riedhart (* 15. Juni 1988 in Wörgl) ist seit 2022 Bürgermeister der Stadt Wörgl und ein österreichischer Politiker der ÖVP

Leben 
Riedhart hat eine Lehre zum Lagerlogistiker und Bürokaufmann in der Spar-Zentrale in Wörgl absolviert und mit Auszeichnung die Lehrabschlussprüfung abgeschlossen. Über den zweiten Bildungsweg hat Riedhart seinen Handelsschulabschluss, sowie im direkten Anschluss die Matura, mit Schwerpunkt im Bereich der Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, abgeschlossen. Michael Riedhart ist verlobt und wohnt seit seiner Geburt ununterbrochen in Wörgl. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend hat Riedhart beim ehemaligen Wörgler Traditionsgasthaus Bad Eisenstein (Badl), das sich bis zum Jahr 2010 in Familienbesitz befand, verbracht.

Politische Laufbahn 
Im Jahr 2011 begann Riedhart seine politische Laufbahn als Obmann-Stellvertreter der Jungen ÖVP in Wörgl. Von 2013 bis 2021 war Riedhart Bezirksobmann-Stellvertreter der ÖVP im Bezirk Kufstein. 2014 bis 2019 war Riedhart hauptamtlicher Geschäftsführer im Bezirk Kufstein in der Tiroler Volkspartei. Am 24. Oktober 2014 wurde Riedhart für zwei Perioden zum Vize-Präsidenten der Jungen Alpenregion gewählt.

2016 kandidierte Michael Riedhart erstmals mit der Jungen Wörgler Liste bei den Gemeinderatswahlen und schaffte mit einem Mandat den Einzug in den Wörgler Gemeinderat. 2019 kandidierte er für die ÖVP bei den Nationalratswahlen und erzielte einen innerparteilichen Achtungserfolg durch seinen Vorzugsstimmenwahlkampf im Wahlkreis Unterland (2.608 Stimmen). In den Nationalrat zog jedoch der mit deutlichem Abstand direkt durch Vorzugsstimmen gewählte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger ein.

2022 fusionierten die drei bürgerliche Gemeinderatsfraktionen (Bürgerliste Wörgler Volkspartei, Team Wörgl und die Junge Wörgler Liste) zur Liste Wörgl Bewegen - Team Michael Riedhart - Wörgler Volkspartei - offenbar mit Erfolg. Die Liste Wörgl Bewegen mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Riedhart erreichte neun Mandate bei den Gemeinderatswahlen 2022. Riedhart forderte die Alt-Bürgermeisterin Hedwig Wechner (SPÖ) zum Duell um Wörgl heraus. Die Alt-Bürgermeisterin verzichtete auf eine Stichwahl gegen Riedhard, der dadurch zum Bürgermeister von Wörgl wurde.

Riedhart lenkt seit 2022 die Geschicke der Stadtgemeinde Wörgl. Seine Hauptthemen sind ein Regionalbad, die Fertigstellung der Nordtangente sowie eine rasche Verwirklichung des Hochwasserschutz Unteres Unterinntal.

Einzelnachweise 

Politiker (21. Jahrhundert)
Bürgermeister (Wörgl)
ÖVP-Mitglied
Österreicher
Geboren 1988
Mann